Biznes:
 Touchstone Pictures – wytwórnia filmowa powstała w 1984 roku, w tym:
 Touchstone Television – spółka produkująca seriale  telewizyjne
 Touchstone Games – studio produkujące gry komputerowe
 Touchstone Magazine – Chrześcijańska prasa wydawnicza powstała w 1986 roku
 Touchstone Energy – energetyczna kooperacja utworzona w 1998 roku

Literatura:
 Probierczyk (oryginalnie Touchstone) – postać z komedii Williama Szekspira pt. Jak wam się podoba

Elektronika:
 Touchstone File – ASCII używany dla dokumentacji n-port (tak zwane rozpraszanie parametrów), znak towarowy należący do Agilent Technologies